Мубарек-шах, (умер в ) — четвёртый хан Чагатайского улуса (формально 1252—1260); сын Хара-Хулагу, внук Чагатая, правнук Чингис-хана.

Биография 
По смерти Хара-Хулагу в 1252 году его вдова Эргене-хатун стала править страной, её соправителем считался малолетний сын Мубарек-шах.

В 1261 году Эргене-хатун была смещена и власть перешла к Алгую, после смерти которого в апреле 1265 года к власти пришел Мубарек-шах.

В сентябре 1265 года к власти пришел чагатаид Борак-хан. Который завоевал лояльность среди окружения Мубарека и изгнал его в том же году. Позже Мубарек-шах поддержал Хайду против Борака в 1271 году, но вскоре перешел на сторону другого врага Хайду, ильхана Абаки.

В Ильханате, Мубарек-шах был назначен вождём караунасов, он умер естественной смертью в Персии 1276 году.

Литература 
 
 

Персоналии:Монгольская империя
Чагатаиды